Knapp kan som auktorsförkortning betyda:

 Leslie W. Knapp
 Markus Knapp
 Roland A. Knapp
 Sandra Knapp
 John Leonard Knapp

Robotskapade auktorsförkortningar